Jet (von ) steht für:

 Strahlflugzeug, ein Flugzeug mit Strahltriebwerk
 Jetstream, ein Luftstrom in 8–12 km Höhe
 Wasserstrahlantrieb, ein Antriebsaggregat für Schiffe
 Jet d’eau, eine Wasserfontäne im Genfersee
 Flüssigkeitsstrahl, ein gerichteter flüssiger Materiestrahl
 Teilchenjet, ein Teilchenschauer, der in Teilchenkollisionsexperimenten entsteht
 Jet (Astronomie), der Ausstoß von Materieströmen
 Jet (Vorname), weiblicher Vorname 
 ein Luftstrahl zur Beatmung, siehe Jetventilation
 eine besondere Schusstechnik im Tischfußball, siehe Tischfußball#Spieltechniken
 Jet oder Jett, ein Kohlegestein als Schmuckstein, der Gagat

Jet, namentlich:
 Jet (Automobilhersteller), spanischer Automobilhersteller
 Jet (Band), australische Rockband
 Jet (Odet), Fluss in der Bretagne, Frankreich
 Jet (Tankstelle), US-amerikanische Tankstellenkette
 Jet (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift mit Fokus auf afroamerikanische Kultur
 Hudson Jet, Pkw-Modell
 Adler Jet, Katamaran
 Jet, Lied (1951) von Nat King Cole
 Jet, Single (1974) aus dem Album Band on the Run der Wings

jet steht für:
 Manem (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Sandaun Province, Papua-Neuguinea und in Keerom, indonesische Provinz Papua auf der Insel Neuguinea

JET steht für:
  Jaderná elektrárna Temelín, ein tschechisches Kernkraftwerk, siehe Kernkraftwerk Temelín
 Jet Emission Tweeter, ein Hochtonlautsprecher, siehe Air Motion Transformer
 Joint Engine Technology, siehe Microsoft Jet Engine, eine relationale Datenbank-Engine für Windows-Betriebssysteme
 Joint European Torus, ein europaweites Projekt zur Erforschung von Fusionsreaktoren in Culham (Großbritannien)
 Journal of Economic Theory, wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Wind Jet (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Jett

Abkürzung